Buendia ist der Familienname folgender Personen:

 Ely Buendia (* 1970), philippinischer Musiker und Schriftsteller
 Emiliano Buendía (* 1996), argentinisch-spanischer Fußballspieler
 Juan Buendía (1816–1895), peruanischer General
 Manuel Buendía (1926–1984), mexikanischer Kolumnist
 María Soledad Buendía Herdoiza (* 1968), ecuadorianische Management-Ingenieurin und Politikerin
 Miguel Maury Buendía (* 1955), spanischer Geistlicher
 Nicolas Buendia (1879–19??), philippinischer Politiker
 Soledad Buendía, ecuadorianische Politikerin